Strukturwandel steht für:
 ökonomische Strukturänderungen allgemein, siehe Wirtschaftsstruktur#Strukturwandel
 industrieller Strukturwandel
 ländlicher Strukturwandel, siehe Landwirtschaftliche Revolution
 regionaler Strukturwandel

Siehe auch:
 Struktur
 Strukturwandel der Öffentlichkeit